Публий Елий Пет може да се отнася за:

 Публий Елий Пет (консул 337 пр.н.е.)
 Публий Елий Пет (едил), плебейски едил от 296 пр.н.е.
 Публий Елий Пет (консул 201 пр.н.е.)